Falls City kan syfta på:

 Falls City, Nebraska
 Falls City, Oregon
 Falls City, Texas
 Louisville kallas bland annat "Falls City" på grund av läget vid Falls of the Ohio